Stolpersteine in Baden-Württemberg werden seit Oktober 2002 verlegt. Stolpersteine ist ein Projekt des Künstlers Gunter Demnig, das im Jahr 1992 begann. Mit im Boden verlegten kleinen Gedenktafeln soll an das Schicksal von Menschen erinnert werden, die in der Zeit des Nationalsozialismus verfolgt, ermordet, deportiert, vertrieben oder in den Suizid getrieben wurden.

Der erste Stolperstein in Baden-Württemberg wurde am 22. Oktober 2002 in der Goethestraße 33 in Freiburg im Breisgau verlegt. Hier wohnte bis zu seiner Deportation in das Internierungslager Gurs in den französischen Pyrenäen im Jahr 1940 der Nationalökonom Robert Liefmann mit seinen Schwestern.

Alphabetische Liste 
Insgesamt mehrere tausend Stolpersteine wurden in folgenden Städten und sonstigen Gemeinden in Baden-Württemberg bislang verlegt:

Systematische Liste 
Die folgende systematische Liste führt die Stolpersteine in Baden-Württemberg nach Regierungsbezirken anhand von Teillisten für die Land- und Stadtkreise sowie deren Kommunen:

Regierungsbezirk Freiburg

Regierungsbezirk Karlsruhe

Regierungsbezirk Stuttgart

Regierungsbezirk Tübingen

Weblinks 

 Gunter Demnigs Website zum Projekt Stolpersteine
 OpenStreetMap-Karte mit Stolpersteinen

Einzelnachweise 

 
Denkmalwesen (Baden-Württemberg)